GPK ist die Abkürzung für:
 Glas, Porzellan, Keramik, gelegentlich auch G/P/K abgekürzt, eine Warengruppe im Handel
 Gesamtwirtschaftliches Produktionskonto
 Geschäftsprüfungskommission, Parlamentsausschuss in der Schweiz
 Grenzpolizeikommissariat, eine Behörde in der Zeit des Nationalsozialismus
 Graphem-Phonem-Korrespondenzen
 das Dateiformat .gpk von WaveLab

GPK